Het WK kandidatentoernooi dammen 1974 werd van 2 tot en met 14 november 1974 gespeeld in de Georgische hoofdstad Tbilisi. 
Iser Koeperman werd, onder andere door een overwinning in de laatste ronde op Andris Andreiko, winnaar met 17 punten uit 10 partijen. 
Anatoli Gantvarg en Harm Wiersma behaalden eveneens 17 punten maar minder SB-punten. 
Koeperman had 145 SB-punten en Gantvarg en Wiersma allebei 137. 
Op basis daarvan kreeg  Koeperman het recht om wereldkampioen Ton Sijbrands uit te dagen voor een match om de wereldtitel.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Wereldkampioenschap kandidatentoernooi dammen
Dammen in de Sovjet-Unie
Sportevenement in Tbilisi
Dammen in 1974